Evocation I – The Arcane Dominion — третий студийный альбом швейцарской фолк-метал-группы Eluveitie. Продолжение альбома получило название Evocation II – Pantheon и вышло в 2017 году.

Стиль 
Первый акустический альбом группы получился красивый, местами очень весёлый и заводной. Отмечаются также длинные пространные интерлюдии, разбавляющие развесёлые кельтские мотивы. В записи участвовало семнадцать разных акустических инструментов, на которых помимо восьми музыкантов основного состава играли также приглашённые музыканты из Primordial, Nucleus Torn, Branâ Keternâ и Faun. Есть мнение, что музыка альбома представляет собой очень глубокий, искренний и аутентичный фолк, серьёзный и не развлекательный.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Иво Хенци — акустическая гитара
 Пэде Кистлер — вистлы, волынки
 Мери Тадич — народная скрипка, вокал
 Кай Брем — бас-гитары
 Кристиан Гланцманн — вистлы, мандола, мандолина, ирландская волынка, боуран, вокал
 Анна Мёрфи — колёсная лира, флейта, ведущий вокал
 Симе Кох — акустическая гитара
 Мерлин Суттер — ударные, перкуссия

Приглашённые музыканты 
 Fredy Schnyder — Hammered dulcimer on tracks 5 and 11
 Mina the Fiddler — 5-stringed viola on tracks 5 and 11
 Oliver S. Tyr — Long-necked lute on track 4
 Sarah Wauquiez — Zugerörgeli on track 11
 Alan Nemtheanga — Vocals (Track 1 and 7)

Прочие 
 Arto Tuunela — Producer, Mixing
 Mika Jussila — Mastering
 Merlin Sutter — Engineering
 Oli Frank-Zambelli — Engineering
 George Necola — Bagpipe pre-recordings
 Chrigel Glanzmann — Engineering, Layout
 Klaus Grimmer — Microphone provider
 Manuel Vargas Lepiz — Photography, Artwork
 Marko Sirac — A&R

Примечания 

Альбомы Eluveitie
Альбомы Nuclear Blast Records